Gastrophysa — рід жуків родини Листоїди (Chrysomelidae).

Класифікація 
 Gastrophysa cyanea Melsheimer, 1847
 Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)
 Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)

Джерела 
 
 
 

Хризомеліни
Роди листоїдів